Ashbourne – miasto w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Ashbourne – miasto w Irlandii, w hrabstwie Meath
 Ashbourne – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Ashbourne – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa